Ла Кинења има више значења:

 Ла Кинења (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кинења (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику